Max Behrendt ist der Name von

* Max Behrendt (Architekt) (1856–1929), deutscher Architekt
 Max Behrendt (Politiker) (1879–1938), deutscher Politiker (SPD)